Okręty US Navy o nazwie USS "Reid", pochodzącej od żeglarza Samuela Chestera Reida:
 Pierwszy "Reid" (DD-21) był niszczycielem, który był w służbie w latach 1909-1919
 Drugi "Reid" (DD-292) był niszczycielem, który był w służbie w latach 1919-1930.
 Trzeci "Reid" (DD-369) był niszczycielem, który został zwodowany w 1936 i został zatopiony przez kamikaze w 1944.
 Czwarty "Reid" (FFG-30) był fregatą rakietową, która weszła do służby w 1983 i została przekazana Turcji w 1999.
Reid